El nombre de Iglesia de Santa Clara, de Las Claras, de las Clarisas es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Clara.

Santas 
 La más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es Clara de Asís.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Colombia 
 Iglesia de Santa Clara, iglesia católica en la ciudad de Bogotá;

En España 
 Iglesia y Convento de Santa Clara, iglesia católica en la localidad de Alcalá de Henares, Madrid;
 Iglesia de Santa Clara, iglesia católica en la localidad de Mérida, Extremadura;
 Iglesia de Santa Clara, iglesia católica en la localidad de Briviesca, Burgos;
 Iglesia de Santa Clara, iglesia católica en la localidad de Peñafiel, Valladolid;
 Iglesia de Santa Clara, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;

En Italia 

Iglesia de Santa Clara (Chiesa di Santa Chiara), iglesia católica en la ciudad de Asís;
 Iglesia de Santa Clara (Chiesa di Santa Chiara), iglesia católica en la ciudad de Bari;
 Basílica de Santa Clara (Nápoles), iglesia católica en la ciudad de Nápoles;
 Iglesia de Santa Clara (Chiesa di Santa Chiara), iglesia católica en la ciudad de Mondovì;
 Iglesia de Santa Clara (Chiesa di Santa Chiara), iglesia católica en la ciudad de Prato;

En Portugal 
 Iglesia de Santa Clara (Igreja de Santa Clara), iglesia católica en la ciudad de Oporto;
 Iglesia y Convento de Santa Clara, iglesia católica en la localidad de Vila do Conde, distrito de Oporto;